Mossgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mossgöl, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun,  (13,6 ha)
Mossgölen, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun, 
Mossgöl (Dalhems socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Mossgöl (Djursdala socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (1,6 ha)
Mossgöl (Hallingebergs socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Norra Mossgölen, sjö i Eksjö kommun,  (7,71 ha)
Södra Mossgölen, sjö i Eksjö kommun,  (7,9 ha)
Lilla Mossgöl, sjö i Söderköpings kommun, 
Mossgölen (Godegårds socken, Östergötland), sjö i Motala kommun, 
Mossgölen (Simonstorps socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Mossgölen (Stjärnorps socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun, 
Mossgölen (Åtvids socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun, 
Stora Mossgöl, sjö i Söderköpings kommun och Valdemarsviks kommun,  (12,9 ha)

Se även
Mossgyl
Mossegölen, sjö i Ronneby kommun, 
Mossagölen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn